MYB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mayoumba (Gabon)